Мишель Рене Ройер-Джефферсон (; род. 5 января 1966 года) — американская модель, победительница конкурса красоты Мисс США 1987 и телеведущая.

Биография 
Выросла в Келлере, штат Техас. Посещала Keller High School, где она активно участвовала в программе школьных групп, выступая в качестве барабанщика. Она продолжила своё образование в Texas Wesleyan University. Она дочь продавца, который часто менял работу.

Мисс США 
Завоевала титул Мисс Техас и представляла штат на национальном конкурсе красоты Мисс США, где стала победительницей. Стала третьей из пяти победительниц представлявшие штат Техас.

Мисс Вселенная 
На международном конкурсе Мисс Вселенная, в предварительном конкурсе, она стала первой, второй в полуфинальном интервью, третьей в выходе купальнике и третьей в выходе в вечерних платьях. Закончила конкурс Второй Вице Мисс.

После конкурсов красоты 
Вышла замуж за Дональда "Banana Don" Джефферсона, ведущий утреннего эфира WITL-FM в Лансинг, штат Мичиган. Познакомились, когда она остановилась в Питтсбурге, во время выступления вскоре после её победы на национальном конкурсе. Присоединилась к супругу, как второй ведущий утреннего эфира WSHH. В браке родились двое детей.

Примечания

Ссылки 
 Miss USA official website

Мисс США
Фотомодели США
Выпускники Уэслианского университета Техаса